Кардинал — найвища посадова особа католицької церкви після папи.
 Кардинал-священик — кардинальський сан Римсько-католицької церкви.
 Кардинал (риба) — акваріумна рибка родини коропових.
 Кардинал (птах) — рід птахів з родини Cardinalidae.